Ке́рри Энн Хо́скинс-Ри́вис (; род. 20 февраля 1970 года, Кеймбридж, Миннесота) — американская модель и актриса, исполнившая роли некоторых персонажей в видеоиграх. В настоящее время занимается творческой деятельностью как художник и фотограф.

Биография 
Керри Хоскинс родилась 20 февраля 1970 года в городе Кеймбридж, штат Миннесота, США. В многодетной семье она была одним из восьмерых детей и «единственным, кто не являлся геймером», — как признавалась позднее сама Хоскинс. У Керри один брат и шесть сестёр. Отчим, страдавший посттравматическим синдромом, был ветераном Вьетнамской войны, и семья часто переезжала. В 16-летнем возрасте Керри в качестве девушки-разносчицы устроилась в закусочную картинг-центра, причём вскоре получила должность помощника менеджера. Хоскинс была моделью Playboy, когда ей предложили участие в разработке компьютерных игр. Наиболее известна ролью Сони Блейд в различных воплощениях персонажа, начиная с появления в Mortal Kombat 3, после чего Хоскинс гастролировала по США и Европе, изображая Соню в «Mortal Kombat: Live Tour». Она также появлялась в ряде других видеоигр от Midway Games, включая  и , в качестве секретного персонажа присутствует в .

В течение двух лет Хоскинс обучалась корейскому боевому искусству тансудо, причём Джон Тобиас отмечал, что «она действительно хороша» и может «врезать как парень». В дальнейшем она работала персональным тренером по фитнесу, участвовала в благотворительных марафонах и призывала к здоровому образу жизни «вместо всевозможных лекарств и предписаний доктора». Согласно повторно опубликованной статье 2001 года, она взяла фамилию мужа Скотта Брэнсона, за которого в 1994 году вышла замуж, проживает в Северной Ороре, штат Иллинойс, где воспитывает двух мальчиков-близнецов, страдающих тяжёлой формой церебрального паралича. У неё четверо детей: Лия, Сэм, Люк и Закари. Она ушла из модельного бизнеса в 1997 году, чтобы полностью посвятить себя семье и заботе о детях. Керри Хоскинс-Брэнсон, придерживаясь демократических взглядов, баллотировалась в управляющий совет округа Кейн в 2012 году. В 2017 году она официально развелась и вышла замуж за другого, в настоящее время носит фамилию Ривис.

Керри пытается разводить диких морских обитателей в резервуаре объёмом 155 галлонов. Её дед был профессиональным художником, мама тоже рисовала, сама же Керри начала рисовать в 2012 году. В интервью, которое Хоскинс дала два года спустя, она обмолвилась, что «немного училась живописи в старшей школе, хотя не брала кисть в руки больше 20 лет».

Видеоигры 
  (1993) — чирлидерша
  (1994) — главнокомандующая госпожа Хельга/танцовщица в клетке
 Mortal Kombat 3 (1995) — Соня Блейд
 Ultimate Mortal Kombat 3 (1995) — Соня Блейд
 Mortal Kombat Trilogy (1996) — Соня Блейд
 War Gods (1996) — Валла
 Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997) — Киа
 Mortal Kombat 4 (1997) — Соня Блейд (озвучивание)
 Mortal Kombat Gold (1999) — Соня Блейд (озвучивание)
  (1999) — сама себя
 Mortal Kombat: Special Forces (2000) — указана в титрах в списке актёров захвата движения
  (2003)

Появления в Playboy 
 Playboy’s Nudes December 1992.
 Playboy’s Book of Lingerie Vol. 29 January/February 1993 (на обложке с Джоди Хоскинс).
 Playboy’s Girls of Summer '93 June 1993 (С. 11, 50, 98).
 Playboy’s Blondes, Brunettes & Redheads August 1993.
 Playboy’s Book of Lingerie Vol. 34 November 1993.
 Playboy’s Book of Lingerie Vol. 35 January 1994.
 Playboy’s Bathing Beauties March 1994 (С. 34).
 Playboy’s Book of Lingerie Vol. 36 March 1994.
 Playboy’s Book of Lingerie Vol. 39 September 1994 (С. 32—33, 50—51).
 Playboy’s Nudes November 1994.
 Playboy’s Hot Denim Daze May 1995 (С. 60).
 Playboy’s Book of Lingerie Vol. 75 September 2000.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 The Branson Project
 
 
 
 

Модели Playboy